Андреас Юханссон:
 Юханссон, Андреас (род. 1973) — шведский хоккеист.
 Юханссон, Андреас (род. 1978) — шведский футболист.
 Юханссон, Андреас (род. 1982) — шведский футболист.